Milkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim
 Milkowszczyzna – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim
 Milkowszczyzna – przystanek kolejowy na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie wołożyńskim, w pobliżu miejscowości Milkowszczyzna